«Гром» — созданные в 2003 году специальные подразделения ФСКН России, с 6 декабря 2016 года действуют в составе МВД России.

В Главном управлении МВД России по городу Москве на 2017 год в штате регионального отряда «Грома» числилось 65 человек. «Гром» обеспечивает силовую поддержку мероприятий, проводимых  МВД.

Известные командиры 
 Головашкин А. Н..
  Нагнибида Р. В.

Награждённые бойцы

Герой России 
 Головашкин А. Н.

Фильмы 
 «И грянул „Гром“». История Героя России А. Н. Головашкина — фильм Сергея Бадюка из цикла «Страна героев».

Примечания 

Подразделения МВД России
Полиция Российской Федерации
Формирования специального назначения Российской Федерации